Mensch steht für:

 Mensch, Homo sapiens, der anatomisch moderne Mensch
 Homo, lateinisch für „Mensch, Mann“, Gattung der Menschenaffen, zu welcher der moderne Mensch gehört
 Mensch (Album), Herbert Grönemeyer (2002)
 Mensch (Lied), Hitsingle von Herbert Grönemeyer (2002)
 Figur in der Wappenkunde, siehe Gemeine Figur #Menschliche Figuren

Mensch ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Mensch (* 1962), deutsche Diplom-Pädagogin und Gewerkschafterin
 Bernhard Mensch (* um 1940), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter
 Bill Mensch (* 1945), US-amerikanischer Computeringenieur und Unternehmer
 Daniël Mensch (* 1978), niederländischer Ruderer
 Ella Mensch (1859–1935), deutsche Schriftstellerin und Pädagogin
 Friedrich August von Mensch (1798–1881), deutscher Kommerzienrat und Generalkonsul

 Hannelore Mensch (* 1937), deutsche Politikerin (SED), Ministerin in der DDR
 Hermann Mensch (1831–1914), deutscher Lehrer und Autor
 Peter van Mensch (* 1947), niederländischer Kunsthistoriker

Siehe auch: